Pot of Gold — збірка англійської групи Rainbow, яка була випущена 5 лютого 2002 року.

Композиції 
 Still I'm Sad - 3:52
 Stargazer - 8:25
 Kill the King - 4:28
 L.A. Connection - 4:36
 Rainbow Eyes - 7:12
 Since You Been Gone - 3:14
 Makin' Love - 4:33
 Danger Zone - 4:18
 Vielleicht das Nachste Mal (Maybe Next Time) - 3:17
 Eyes of Fire - 6:37
 Stone Cold - 5:06
 Fire Dance - 4:29
 Fool for the Night - 4:06

Джерела 
 Pot of Gold  allmusic
 Pot of Gold last.fm

Альбоми Rainbow